Amadokos () ist der Name

 eines sagenhaften Hyperboreers, siehe Hyperborea
 Amadokos I., König der Odrysen in Thrakien (400–386 v. Chr.), Freund des Alkibiades
 Amadokos II., König der Odrysen in Thrakien (359–352 v. Chr.)
 Amadokos III., thrakischer König im 2. Jahrhundert v. Chr., siehe Thraker